

Медведевська — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Медведевська — присілок, Шабалінський район, Кіровська область